131-й истребительный авиационный полк (131-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 131-й истребительный авиационный полк
 40-й гвардейский истребительный авиационный полк
 40-й гвардейский Тарнопольский истребительный авиационный полк
 40-й гвардейский Тарнопольский ордена Кутузова истребительный авиационный полк
 627-й гвардейский Тарнопольский ордена Кутузова истребительный авиационный полк
 627-й гвардейский Тарнопольский ордена Кутузова учебный истребительный авиационный полк
 Полевая почта 40456

Создание полка 
131-й истребительный авиационный полк сформирован в Одесском военном округе в г. Запорожье при 7-й дальнебомбардировочной авиационной бригаде на основе 1-й эскадрильи 48-го истребительного авиационного полка и 2-й эскадрильи 18-го истребительного авиационного полка на самолётах И-16.

Преобразование полка 
131-й истребительный авиационный полк 8 февраля 1943 года на основании Приказа НКО СССР за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм переименован в 40-й гвардейский истребительный авиационный полк.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 22 июня 1941 года по 8 февраля 1943 года,
Всего 596 дней

Командиры полка 
 полковник Кондрат Емельян Филаретович, апрель 1940 — ноябрь 1940
 гвардии подполковник Гончаров Леонид Антонович, 04.1941 — 31.10.1941
 гвардии капитан, майор Давидков Виктор Иосифович, 01.11.1941 — 25.12.1942
 гвардии майор Токарев Моисей Степанович, 26.12.1942 — 08.07.1943
 гвардии капитан Назаренко Дмитрий Павлович, 09.07.1943 — 11.01.1944
 гвардии капитан, майор Китаев Николай Трофимович, 11.01.1944 — 19.05.1944
 гвардии майор, подполковник Карташов Михаил Васильевич, 07.06.1944 — 20.10.1945

Начальником штаба всю войну был капитан, гвардии подполковник Алексей Кузьмич Хрупало.

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
 Приграничные сражения в Молдавии с 22 июня 1941 года по 26 июля 1941 года
 Тираспольско-Мелитопольская оборонительная операция с 27 июля 1941 года по 28 сентября 1941 года
 Донбасская оборонительная операция с 29 сентября 1941 года по 4 ноября 1941 года
 Ростовская оборонительная операция с 5 ноября 1941 года по 2 декабря 1941 года
 Ростовская наступательная операция (1941) с 5 ноября 1941 года по 2 декабря 1941 года
 Барвенковско-Лозовская операция с 18 января 1942 года по 31 января 1942 года
 Харьковская операция с 12 мая 1942 года по 25 мая 1942 года
 Битва за Кавказ с 25 июля 1942 года по 19 декабря 1942 года

Отличившиеся воины полка 
  Бородачёв Виктор Иванович, капитан, командир эскадрильи 40-го гвардейского истребительного авиационного полка 8-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1 июля 1944 года Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 2339.
  Гончаров Леонид Антонович, командир 131-го истребительного авиаполка 20-й смешанной авиадивизии 9-й армии Южного фронта, подполковник, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года за «умелое командование авиационным полком, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» удостоен звания Героя Советского Союза, посмертно.
  Гребенев Аркадий Дмитриевич, лётчик 40-го гвардейского истребительного авиационного полка, будучи штурманом 111-го гвардейского истребительного авиаполка 10-й гвардейской истребительной авиадивизии 10-го истребительного авиакорпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года удостоен звание Героя Советского Союза, Золотая Звезда № 4496.
  Давидков Виктор Иосифович, заместитель командира 131-го истребительного авиаполка 20-й смешанной авиадивизии 9-й армии Южного фронта, капитан, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, удостоен звание Героя Советского Союза, Золотая Звезда № 850
  Кулешов Владимир Кузьмич, старший лейтенант, штурман 40-го гвардейского истребительного авиационного полка 8-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 4 февраля 1944 года Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно
  Китаев Николай Трофимович, командир эскадрильи 40-го гвардейского истребительного авиаполка 217-й истребительной авиадивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, гвардии старший лейтенант, впоследствии командир полка, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1063
  Кратинов Семён Устинович, командир эскадрильи 131-го истребительного авиационного полка 217-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии, впоследствии командир полка, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года удостоен звание Героя Советского Союза, Золотая Звезда № 6089
  Назаренко Дмитрий Павлович, командир эскадрильи 131-го истребительного авиационного полка 217-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии, впоследствии командир полка, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года удостоен звание Героя Советского Союза, Золотая Звезда № 831
  Сигов Дмитрий Иванович, заместитель командира 131-го истребительного авиаполка 217-й истребительной авиадивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года удостоен звание Героя Советского Союза, посмертно.
  Семенюк Иван Иванович, капитан, командир эскадрильи 40-го гвардейского истребительного авиационного полка 8-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1 июля 1944 года Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 2381
  Скрябин Виктор Иванович, заместитель командира эскадрильи 40-го гвардейского истребительного авиаполка 217-й истребительной авиадивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, гвардии старший лейтенант, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года удостоен звание Героя Советского Союза, посмертно.
  Тока́рев Моисе́й Степа́нович, заместитель командира авиационной эскадрильи, старший политрук, впоследствии командир полка, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года удостоен звание Героя Советского Союза, Золотая Звезда № 830
  Фёдоров Аркадий Васильевич, командир звена 131-го истребительного авиаполка, будучи заместителем командира эскадрильи 16-го гвардейского иап, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза, Золотая Звезда № 1322.
  Шварёв Александр Ефимович, штурман 40-го гвардейского истребительного авиаполка 8-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии, генерал-майор в отставке, Указом Президента Российской Федерации от 11 октября 1995 года удостоен звания Герой Российской Федерации, Звезда № 231
  Яровой Филипп Степанович, командир 2-й авиационной эскадрильи 131-го истребительного авиационного полка 217-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта, лейтенант, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-нацистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм удостоен звания Героя Советского Союза. Посмертно.

Статистика боевых действий 
Всего за 1941—1942 годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Фотографии лётчиков и боевых самолётов 131 иап
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Краткая характеристика на 131 иап 217 иад 4 ВА ЗакФ на присвоение звания "Гвардейского полка"

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
Одесский военный округ
Участники Приграничных сражений (1941)
Участники Тираспольско-Мелитопольской операции
Участники Донбасской операции (1941)
Участники Ростовской оборонительной операции
Участники Ростовской наступательной операции (1941)
Участники Барвенково-Лозовской операции
Участники битвы за Кавказ